Tündérkert, kerttípus
 Tündérkert, hivatalos nevén WOW Pihenőpark, miskolci közpark
 Tündérkert, Móricz Zsigmond 1922-es regénye